Endlichkeit steht für:

 die Eigenschaft, ein Ende zu haben oder begrenzt zu sein, siehe Unendlichkeit
 Vergänglichkeit

Siehe auch:

 Endlich